Macskanő, a DC Comics egyik szereplője
 A Macskanő, 2004-es kalandfilm